Борне:

 Борне — коммуна в Германии
 Борне — коммуна в Нидерландах
 Борне, Жан-Батист-Эдуард — ботаник-альголог.